Henrietta Marie Falcká (17. července 1626, Den Haag – 18. září 1651, Sárospatak) byla rodem falcká princezna, titulární rýnská falckraběnka a sňatkem hraběnka z Mukačeva.

Biografie

Původ, mládí 
Henrietta (Jindřiška) Marie se narodila jako třetí dcera/deváté dítě „zimního krále“ Fridricha Falckého (1596–1632) a jeho manželky, anglické princezny Alžběty Stuartovny (1596–1662). Jejími prarodiči byli z otcovy strany falcký kurfiřt Fridrich IV. Falcký a jeho manželka Luisa Juliana Oranžská, z matčiny pak anglický král Jakub I. Stuart a Anna Dánská. Světlo světa spatřila v nizozemském Haagu, kam uprchli její rodiče po ztrátě českého trůnu po bitvě na Bílé hoře.

Všestranně nadaná malá princezna vyrůstala v péči vychovatelů v Leidenu, posléze na dvoře své matky v Haagu a nakonec byla poslána na dvůr své tety z otcovy strany, bývalé braniborské kurfiřtky Alžběty Šarloty Falcké do Krosna Oderského.

Manželství 
4. dubna roku 1651 se v Sárospataku provdala za Zikmunda Rákócziho (1622–1652), hraběte z Mukačeva, mladšího syna knížete Jiřího I. Rákócziho ze Sedmihradska. Oddávajícím byl samotný Jan Amos Komenský, který v té době pobýval v Uhrách. Marie Henrietta se však tomuto sňatku zuřivě bránila; v četných dopisech svému bratrovi prosila o pomoc a pochybovala o tom, zda tento manželský projekt, jenž byl dílem braniborského kurfiřta Fridricha Viléma I., je skutečně dynasticky účelný. Henrietta měla být "nemocná zármutkem" a neustále plakala. Nakonec však prosadil Fridrich Vilém svou, když uvedl všechny podstatné argumenty pro tento sňatek, totiž že Sedmihradský disponuje více než 200 služebníky a 50 dvořany i četnými pevnostmi, mimo to nechal celý svůj dům vybavit stříbrným nádobím; mezi protestantskými knížaty byl tou nejlepší partií.

Na cestě z Krosna přes Slezsko, Polsko a Uhry do Sedmihradska princeznu doprovázel brabiborský komoří Ulrich Wenzel.

Henrietta Marie však zemřela nečekaně 18. září 1651 v 25 letech věku, jen několik měsíců po svatbě, po svém příchodu do Sedmihradska, aniž by přivedla na svět dítě. Pochována byla v katedrále sv. Michaela ve Weißenburgu (dnešní Alba Iulia). Její manžel Zikmund ji přežil jen o necelých pět měsíců a byl pohřben po jejím boku.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura 
 Historisch-Philosophischer Verein zu Heidelberg: Neue Heidelberger Jahrbücher. Band 14, G. Koester, 1955, S. 241 ff.
 Sophie Ruppel: Verbündete Rivalen. Geschwisterbeziehungen im Hochadel des 17. Jahrhunderts. Böhlau Verlag Köln Weimar, 2006, S. 354 Digitalisat
 Claudia Opitz: Höfische Gesellschaft und Zivilisationsprozess. Norbert Elias' Werk in kulturwissenschaftlicher Perspektive. Böhlau Verlag, Köln/Weimar 2005, S. 214 ff

Externí odkazy 
 
 http://www.thepeerage.com/p10276.htm#i102760

Wittelsbachové
Narození 17. června
Narození v roce 1626
Narození v Haagu
Úmrtí 18. září
Úmrtí v roce 1651
Úmrtí v Sárospataku
Pohřbení v katedrále sv. Michala v Alba Iulia
Ženy